Lorencez ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles Ferdinand Latrille Lorencez (1814–1892), französischer General
 Guillaume Latrille de Lorencez (1772–1855), französischer General